ББР — многозначная аббревиатура:
 Билет Банка России
 Большой Барьерный риф